Злобовка — деревня в Саратовском районе Саратовской области России. С 1 января 2022 года входит в состав городского округа город Саратов.

Физико-географическая характеристика 
Деревня окружена лесными массивами, расположена в юго-западной части Саратовского района, недалеко от села Песчаный Умёт, на берегу речки Сосновка. Расстояние до административного центра села Михайловка — 10 км, до областного центра составляет 26 км. С областным центром Злобовка связана автодорогой с грунтовым покрытием.

Часовой пояс

 Уличная сеть

В деревне Злобовка одна единственная улица — Центральная.

Население 

В деревне на 1 января 2018 года проживало 2 человека, насчитывается 2 домовладения.

Достопримечательности 
 Злобовский питомник. Питомник, занимавший 1500 десятин земли, принадлежал дворянину помещику Н. П. Корбутовскому. С 1982 года был объявлен ботаническим заказником. С 1997 до 2007 года относился к памятникам природы регионального значения. На территории имеются дендрологические редкости, относящиеся к 54 видам и формам.
 Злобовский родник, который всегда был единственным источником питьевой воды для жителей деревни.
 Башкирский лес. Расположен в восточной части от деревни.

Примечания

Литература 
 Судьба моя — Саратовский район. 1998—2002 /коллектив авторов. -Саратов: Саратов: регион. Приволж. изд-во «Детская книга», 2002 г.
 Энциклопедия Саратовского края. Саратов, 2011. с. 89.
 Саратовский район — 75 лет: созидание, стабильность, уверенность. — Саратов, 2012, 384 с.
 Саратовский район: дорогами судьбы. — Саратов, 2007.
 Саратовский район — район, в котором хочется жить! — Саратов, 2016.

Ссылки 
 Официальный сайт Саратовского района
 

Населённые пункты Саратовского района